Tabay puede referirse a:

 Tabay, localidad de la provincia de Corrientes en Argentina; 
 Tabay, localidad del estado de Mérida en Venezuela; 
 Arroyo Tabay, un arroyo de la provincia de Misiones, Argentina; o
 Salto Tabay, cascada y balneario que forma el arroyo Tabay pocos kilómetros antes de su desembocadura en el río Paraná.